Johnny Cash Sings the Songs That Made Him Famous  () — второй студийный альбом  американского певца Джонни Кэша, выпущенный 13 ноября 1958 года на лейбле Sun Records. В 2003 году вышло переиздание альбом лейблом Varèse Sarabande, в которое были добавлены четыре альтернативные версии песен.

Список композиций 
 «Ballad of a Teenage Queen» (Джек Клемент) — 2:13
 «There You Go» (Кэш) — 2:19
 «I Walk the Line» (Кэш) — 2:46
 «Don't Make Me Go» (Кэш) — 2:31
 «Guess Things Happen That Way» (Клемент) — 1:52
 «Train of Love» (Кэш) — 2:24
 «The Ways of a Woman in Love» (Билл Джастис, Чарли Рич) — 2:16
 «Next in Line» (Кэш) — 2:49
 «You're the Nearest Thing to Heaven» (Джим Эткинс, Кэш, Хойт Джонсон) — 2:42
 «I Can't Help It (If I'm Still in Love With You)» (Хэнк Уильямс) — 1:49
 «Home of the Blues» (Кэш, Глен Дуглас, Вик Макальпин) — 2:41
 «Big River» (Кэш) — 2:35

Бонус-треки 
  «Don't Make Me Go» (Кэш) — 2:30
 «The Ways of a Woman in Love» (Джастис, Рич) — 2:28
 «Ballad of a Teenage Queen» (Клемент) — 2:15
 «Guess Things Happen That Way» (Клемент) — 1:58

Участники записи 
 Джонни Кэш — вокал, гитара
 Лютер Перкинс — гитара
 Маршал Грант — бас-гитара
 Сэм Филлипс — продюсер
 Джек Клемент — продюсер
 Кэри Е. Мэнсфилд — продюсер
 Бил Дал — аннотация, продюсер переиздания
 Дэн Херш — цифровой ремастеринг
 Билл Пицонка — арт-директор переиздания

Чарты 
Синглы - Billboard (США)

Примечания

Ссылки 
 Sings The Songs That Made Him Famous на discogs.com 

Альбомы Джонни Кэша
Альбомы Sun Records
Альбомы, спродюсированные Сэмом Филлипсом